WEC steht für:
 World Employment Conference: Weltbeschäftigungskonferenz
 World Energy Council, Weltenergierat
 World Extreme Cagefighting, ehemaliger Mixed-Martial-Arts-Veranstalter
 World Endurance Championship, Motorsportrennserie
 World Enduro Championship, Einzel-Weltmeisterschaft im Endurosport
 Worldwide Evangelisation for Christ (deutsch: Weltweiter Einsatz für Christus), weltweite evangelische Missionsgesellschaft

wec steht für:
 Westliches Wee (auch: Neyo; ISO-639-3-Code), Varietät von Guere, Krusprache der Weh in der Elfenbeinküste

WEC